Лучафэр от латинского Люцифер () — «несущий свет».

 Лучафэр — румынское народное название «вечерней звезды», то есть планеты Венера и других ярких небесных тел.
 Лучафэр — вариант имени Люцифер.
 Лучафэр — вариант названия поэмы М. Эминеску на русском языке.
 Лучафэр — упразднённое село Молдавии, ныне часть села Пеливан.
 Лучафэр — молдавское крепкое ординарное вино типа мадера.
  — румынский литературный журнал.
 Лучафэрул — балет Евгения Дога (премьера в 1983 г.).
 Лучафэрул — фильм Эмиля Лотяну (1986) о жизни Михая Эминеску.
 Лучафэрул — название футбольного клуба Тилигул-Тирас из Тирасполя в 1963—1967.
 Лучафэрул — пьеса драматурга Барбу Делавранча.
 Лучафэрул — республиканский драматический театр в Кишинёве.
 Лучафэрул — театр для детей и юношества в Яссах.

См. также 
 Люцифер (значения)

Примечания